

Pessoas 
 August Köhler (1866-1948) - professor alemão
 Georges Köhler (1946-1995) - biologista alemão
 Heinrich Köhler (1869-1947) - padre jesuíta e escritor teuto-brasileiro
 Horst Köhler (* 1943) - político alemão filiado à União Democrata-Cristã, presidente alemão 2004-2010
 Johann Gottfried Köhler (1745-1801) - astrônomo alemão
 Juliane Köhler (* 1965) - atriz alemã
 Jürgen Kohler (* 1965) - técnico alemão de futebol e ex-jogador
 Rafaela Köhler Zanella (* 1986) - Miss Brasil 2006
 Wolfgang Köhler (1887-1967) - um dos principais teóricos da Psicologia de Gestalt
V F Köhler (1998 - ) 
David Kohler, empresário, Presidente e CEO da Kohler Co..

Localidades 
 Kohler (Wisconsin)

Outros 
 11775 Kohler
 Doença de Köhler - uma desordem rara
 Plantas Medicinais de Köhler

Ver também 
 Köler
 Köhle

Desambiguação